Laitinen ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Laitinen (* 1994), finnischer Biathlet
 Ilkka Laitinen (1962–2019), finnischer Brigadegeneral und FRONTEX-Exekutivdirektor
 Juuso Laitinen (* 1990), finnischer Fußballspieler
 Kai Laitinen (1924–2013), finnischer Literaturwissenschaftler
 Kalevi Laitinen (1918–1997), finnischer Turner
 Kari Laitinen (* 1964), finnischer Eishockeyspieler
 Mika Laitinen (* 1973), finnischer Skispringer